Ма́лая Рогозя́нка () — село,
Малорогозянский сельский совет,
Золочевский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6322684001. Население по переписи 2001 года составляет 495 (219/276 м/ж) человек.

Является административным центром Малорогозянского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Ольшанское,
Зиньковское и
посёлок Перемога.

Географическое положение 
Село Малая Рогозянка находится на левом берегу реки Рогозянка, которая через 4 км впадает в реку Уды (правый приток), выше по течению примыкает посёлок Перемога, ниже по течению в 2-х км расположено село Ольшанское. На расстоянии в 5 км расположена железнодорожная станция Чепелино.

Недалеко от села расположен Малорогозянский энтомологический заказник.

История 
 1701 — сооружена первая деревянная церковь.
 1924 — дата присвоения статуса.
 В 1940 году, перед ВОВ, в селе Малая Рогозянка было 173 двора, православная церковь, две ветряные мельницы и сельсовет.
 При СССР в селе был организован и работал колхоз "Рогозянский", центральная усадьба которого находилась здесь, и в котором были овощной пункт, овощехранилище, общежитие.

Экономика 
 Парники.
 Коллективные сады.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Малорогозянский клуб — переулок Слобожанский, 4.
 Библиотека при клубе.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов. Похоронено 34 воина.

Религия 
 Православный храм Успения Пресвятой Богородицы УПЦ МП.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Примечания 

Населённые пункты Золочевского района (Харьковская область)